Армянская церковь в деревне Оджак — одна из армянских церквей окола города Кемалие (Акн) в Восточной Анатолии, Турция.

История 

После 1915 года (после Геноцида армян) церковь стала фабрикой по производству ковров. В дальнейшем, до 1990 года, церковь некоторое время использовалась как тюрьма.

Современное состояние 
На сегодняшний день в церкви находятся этнографический музей () (с 1994 года) и кафетерий (с 1999 года).

Примечания

Ссылки 
Երզնկայի Քեմալիե (Ակն) գավառի Օջաք գյուղի հայկական եկեղեցին
Kemaliye (Ağın, Ակն - Eğin) Ilçesi - Apçağa (Ocak ?) Köyü Ermeni Kilisesi

Армянские храмы Турции